Druga hrvatska rukometna liga predstavlja treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2016./17., te se sastoji od četiri skupine - Istok, Jug, Sjever  i Zapad u kojima sudjeluju 44 kluba.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 Premijer liga 2016./17.
 1. HRL 2016./17.
 3. HRL 2016./17.
 Hrvatski kup 2016./17.

Izvori 
 hrs.hr, 2 HRL Istok Muški , pristupljeno 21. svibnja 2017.
 furkisport.hr/hrs, 2 HRL Istok Muški 2016./17., pristupljeno 21. svibnja 2017.
 hrs.hr, 2. HRL Istok muški - Glasnik br. 18 , objavljeno 24. travnja 2017., preuzeto 21. svibnja 2017.
 hr-rukomet.hr, 2 HRL Istok (M) - sezona 2016/2017, pristupljeno 21. svibnja 2017. 
 hrs.hr, 2 HRL Jug Muški ,  pristupljeno 21. svibnja 2017.
 furkisport.hr/hrs, 2 HRL Jug Muški 2016./17.,  pristupljeno 21. svibnja 2017.
 hrs.hr, 2. HRL Jug muški - Glasnik br. 18 , objavljeno 24. travnja 2017., preuzeto 21. svibnja 2017.
 hr-rukomet.hr, 2 HRL Jug (M) - sezona 2016/2017, pristupljeno 21. svibnja 2017. 
 hrs.hr, 2 HRL Sjever Muški ,  pristupljeno 21. svibnja 2017.
 furkisport.hr/hrs, 2 HRL Sjever Muški 2016./17.,  pristupljeno 21. svibnja 2017.
 hrs.hr, 2. HRL Sjever muški - Glasnik br. 26 , objavljeno 8. svibnja 2017., preuzeto 21. svibnja 2017.
 hr-rukomet.hr, 2 HRL Sjever (M) - sezona 2016/2017, pristupljeno 21. svibnja 2017. 
 hrs.hr, 2 HRL Zapad Muški ,  pristupljeno 21. svibnja 2017
 furkisport.hr/hrs, 2 HRL Zapad Muški 2016./17., pristupljeno 21. svibnja 2017.
 hrs.hr, 2. HRL Zapad muški - Glasnik br. 18 , objavljeno 24. travnja 2017., preuzeto 21. svibnja 2017.
 hr-rukomet.hr, 2 HRL Zapad (M) - sezona 2016/2017, pristupljeno 21. svibnja 2017. 
 

2016-17
m-2